Les  championnats d'Asie d'escrime se déroulent à partir du  dans la ville de Hong Kong.

Médaillés

Épée

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Fleuret

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Sabre

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Liens internes 
 Championnats d'Asie d'escrime
 Coupe du monde d'escrime 2016-2017

2017
Escrime
Escrime 2017
Événement sportif international à Hong Kong
Asie 2017
Asie
Sport en Chine en 2017
2017 à Hong Kong
Sport en juin 2017